Miejscowości w USA:
 East Washington – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 East Washington (ang. East Washington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice